Radakovics ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Radakovics (1907–1984), österreichischer Fußballspieler 
 Paul Radakovics (* 1988), österreichischer Basketballspieler
 Sebastian Radakovics (* 1990), österreichischer Fußballspieler